Никаново — название населённых пунктов в России:

Вологодская область 
 Никаново — деревня в Чагодощенском районе.

Ярославская область 
 Никаново — деревня в Большесельском районе.
 Никаново — деревня в Тутаевском районе.